Богуш Андрій Васильович (1977—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Богуш Денис Олександрович — український політтехнолог
 Богуш Олексій Анатолійович (1988—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Богуш Станіслав Олександрович (нар.1983) — український футболіст, воротар.
 Богуш Яким — політичний та військовий діяч, кошовий отаман Війська Запорізького.
 Богуш Юзеф — польський хірург єврейського походження родом з Тернополя.

 Богуші — давній шляхетський рід. 
 Богуш (пол. Bohusz) — польській і український шляхетський герб.

Див. також 
 Боґуш
 Боґуш (пол. Bogusz) — польській і український шляхетський герб.

Прізвища